Ladurée — французская кондитерская, один из самых известных в мире производителей макарон. Основана в 1862 году. Штаб-квартира находится в Марк-ан-Барёль, Франция.

История
Луи Эрнест Ладюрэ, мельник по профессии, был талантливым писателем и создал произведения почти во всех литературных жанрах, включая пьесы, поэзию, романы, эссе, исторические и научные труды, более 20 000 писем и более 2000 книг и брошюр. Он был ярым сторонником социальных реформ, несмотря на строгие цензурные законы и суровые наказания для тех, кто их нарушал. Будучи сатирическим полемистом, он часто использовал свои произведения для критики нетерпимости, религиозных догм и французских институтов своего времени. В 1862 году он основал пекарню на Rue Royale в Париже. Во время восстания Парижской коммуны в 1871 году пекарня была сожжена дотла. 

На том же месте была построена кондитерская, а Жюлю Шере был поручен внутренний интерьер. Херувимы в костюмах кондитеров, нарисованные им на потолке, образуют эмблему компании. Интерьер помещения был выкрашен в тот же цвет морской волны, что и фасад. Восхождение Ladurée к славе произошло в 1930 году, когда его внук, Пьер Десфонтен, склеил две ракушки макарон вместе со сливочным ганашем в качестве начинки. Королева Екатерина Медичи привезла макароны во Францию из Италии в 16 веке, и рецепт печенья почти не менялся на протяжении многих лет, но количество используемых ингредиентов и внешний вид конечного продукта зависели от отдельных пекарей. Пьер Эрм был ответственен за развитие кондитерской.

Наше время
В 1993 году компания Groupe Holder взяла на себя Ladurée. Groupe Holder также владеет сетью пекарен PAUL во Франции. После поглощения компания начала экспансию, чтобы превратить Ladurée из одиночной кондитерской в сеть, открыв кондитерские и чайные комнаты на Елисейских полях и в Le Printemps Haussmann в 1997 году, а затем Ladurée Bonaparte в 2002 году. Международное развитие Ladurée началось в 2005 году в Лондоне, в универмаге Harrods.

В 1997 году в Париже открылись два фирменных магазина, первый на Елисейских полях, рядом с его чайной комнатой, оформленный Жаком Гарсиа, и второй на улице Бонапарта, оформленный Роксаной Родригес. В 2006 году в Лондоне открылся магазин, также оформленный Роксаной Родригес. Кондитерские Ladurée также присутствуют в Австралии, Азербайджане, Канаде, Бельгии, Гонконге, России, Ирландии, Италии, Японии, Кувейте, Ливане, Люксембурге, Монако, Марокко, Панаме, Филиппинах, Португалии, Катаре, Румынии, Саудовской Аравии, Сингапуре, Швеции, Швейцарии, Тайване, Таиланде, Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Соединенном Королевстве и Соединенных Штатах.

В 2012 году Ladurée выпустила коллекцию косметики, вдохновленную цветами своих макарон. Она стала доступна в Японии в феврале 2012 года, а в Европе — с ноября 2012 года.

В феврале 2014 года дизайнер ювелирных изделий, Мари-Элен де Тайлак, сотрудничала с Ladurée в создании наборов макарон . На коробке с макаронами от Мари-Элен изображено ее радужное ожерелье с золотыми блестками и разноцветными драгоценными камнем. Витрины Ladurée оформлены в стиле Мари-Элен де Тайлак в магазинах Токио, Парижа и Нью-Йорка.

Культурное влияние

Ladurée изготовила пирожные для фильма «Мария-Антуанетта» режиссера Софии Копполы, ее знаменитые макароны можно увидеть в сцене между Марией-Антуанеттой и послом Мерси.

Их также можно увидеть в сериале «Сплетница». Они являются любимым лакомством главной героини, Блэр Уолдорф.

Ladurée регулярно сотрудничает с модельерами, в 2009 году с Кристианом Лубутеном, затем в том же году с Marni.

В 2011 году Ladurée изготовила макароны для свадьбы Альбера II, князя Монако и Шарлен Уиттсток.

Расположение
Помимо десяти магазинов в Париже, одного в Версале и еще трех в Шарль-де-Голле, Ladurée управляет кондитерскими в следующих городах, по состоянию на март 2023 года:

Европа

 Антверпен (1)
 Баку (1)
 Берлин (2)
 Вертхайм (1)
 Гамбург (1)
 Ингольштадт (1)
 Канны (1)
 Куршавель (1)
 Дублин (1)
 Женева (4)
 Лисабон (1)
 Лондон (4)
 Люксембург (1)
 Манчестер (1)
 Милан (2)
 Мюнхен (1)
 Монако (1)
 Москва (2)
 Париж (10)
 Рим (1)
 Сан-Тропе (1)
 Стокгольм (1)
 Стамбул (2)
 Тбилиси (1)
 Версаль (1)
 Цюрих (1)

Азия
 Алма-Аты (2)
 Бангкок (1)
 Дубай (6)
 Абу-Даби (3)
 Гонконг (3)
 Куала-Лумпур (2)
 Эль-Кувейт (2)
 Киото (1)
 Манила (2)
 Доха (2)
 Эр-Рияд (2)
 Шанхай (1)
 Нанкин (1)
 Нью-Дели (1)
 Сингапур (1)
 Токио (5)
 Тайбэй (2)
 Тайчжун (1)
 Иокогама (1)

Африка
 Каир (2)
 Касабланка (1)

Северная и Южная Америка
 Аспен (1)
 Беверли-Хиллз (1)
 Бетесда (1)
 Глендейл (1)
 Нью-Йорк (5)
 Майами (2)
 Панама (1)
 Торонто (2)
 Ванкувер (2)
 Вашингтон (2)

Австралия
 Мельбурн (1)
 Сидней (2)

Курсивом обозначены бывшие локации

Примечания

Ссылки
 

Торговые марки Франции
Магазины Парижа